Candar (també anomenat Candaroğlu Beylik, Candaroğulları o İsfendiyaroğulları en turc) fou un emirat turcman d'Anatòlia (beylik) que governà els territoris de Kastamonu i Sinope, i parcialment a Zonguldak, Samsun i Çankırı, des del 1292 fins al 1461, a la regió del Mar Negre de la moderna Turquia. Dominà el nord de la península, connectant les seves rutes marines amb la resta de països costaners al Mar Negre. El fundador del beilicat fou Temür Yaman Candar (també conegut com a Demir Yaman Candar); l'emirat desaparegué el 1461 quan el sultà otomà Mehmed II s'annexà la regió.

Emirats històrics